National Basketball Association 2008/2009 var den 63:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 28 oktober 2008 och avslutades den 15 april 2009 efter 1.230 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 30 lagen spelade 82 matcher var.

Söndagen den 14 juni 2009 vann Los Angeles Lakers sin femtonde NBA-titel (de fem första som Minneapolis Lakers) efter att ha besegrat Orlando Magic med 4-1 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen spelades den 15 februari 2009 i US Airways Center i Phoenix, Arizona. Western Conference vann matchen över Eastern Conference med 146-119.

Oklahoma City Thunder från Oklahoma City, Oklahoma spelade sin första säsong i ligan efter flytten från Seattle, Washington och Seattle SuperSonics.

Eastern Conference
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Atlantic Division

Central Division

Southeast Division

Western Conference
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Northwest Division

Pacific Division

Southwest Division

Slutspelet 
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Samtliga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Los Angeles Lakers mot Orlando Magic

Los Angeles Lakers vann finalserien med 4-1 i matcher

Se även
Midwest Division - Nerlagd division i NBA:s Western Conference

Källor 

NBA 2008/2009 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 2008/2009 på basketball-reference.com
NBA:s All-Starmatch 2009 på basketball-reference.com

Externa länkar

2008 i Kanada
2008 i USA
2009 i Kanada
2009 i USA
Basketsäsongen 2008/2009
2008/2009